Middleton peut désigner un nom de famille et un certain nombre de localités :

Patronyme 

 Alice Middleton Boring (1883-1955), biologiste et une zoologiste américaine ;
  (1681-1737), homme politique américain, père d'Henry et grand-père d'Arthur ;
 Arthur Middleton (1742-1787), homme politique américain, l'un des signataires de la Déclaration d'indépendance des États-Unis ;
 Carole Middleton (1955-), est une ancienne hôtesse de l'air devenue femme d'affaires. Elle est la mère de Catherine , James et Philippa Middleton ainsi que la belle-mère de William de Cambridge et la grand-mère de George de Cambridge, tous deux prétendants au trône d'Angleterre.
 Catherine Middleton (1982-), duchesse de Cambridge, épouse du prince William, duc de Cambridge, fils aîné du prince de Galles ;
 Charles Middleton (1874-1949), acteur américain ;
 Charles Henry Middleton (1828-1915), historien de l'art britannique ;
 
 Clark Middleton (1957-2020), acteur américain ;
 Conyers Middleton (1683-1750), ecclésiastique anglais;
 Darryl Middleton (1966-), joueur américain de basket-ball ;
 Edwin Middleton (1865–1929), réalisateur américain ;
 Frederick Middleton (1825-1898), général britannique ;
 John Middleton (vers 1608 - 1674), républicain anglais ;
 Henry Middleton (1717-1784), homme politique américain Président du Congrès continental ;
 James Middleton (1987-), homme d'affaires, frère de Catherine et Middleton ;
 John Middleton (1578-1623), géant anglais ayant vécu près de Liverpool ;
 John Middleton Murry (1889-1957), écrivain et journaliste britannique ;
 John Middleton Murry, Jr. (1926-2002) journaliste britannique ;
 
 Khris Middleton (1991-), joueur américain de basket-ball ;
 Pippa Middleton (1983-), socialite, sœur de James et Catherine Middleton ;
 Ray Middleton (1907-1984), acteur et chanteur américain ;
 Robert Middleton (1911-1977), acteur américain ;
 Stanley Middleton (1919-2009), romancier britannique ;
 Thomas Middleton (1580-1627), dramaturge et poète anglais ;
 Thomas Middleton (1769-1822), évêque anglican de Calcutta
 Tom Middleton (1971-), producteur de musique électronique britannique ;
 Troy Middleton (1889-1976), général américain qui participa à la Première Guerre mondiale, puis à la Seconde Guerre mondiale en Italie et en France ;
 Tuppence Middleton (1986-), actrice britannique ;

Toponyme

Middleton, hameau de la province du Cap-Oriental.

Middleton, un village côtier d’Australie-Méridionale ;
 Middleton Beach, un suburb de la ville portuaire Albany, en Australie-Occidentale ;
 le récif corallien de Middleton, sur la ride de Lord Howe en mer de Tasman, au large de la Nouvelle-Galles du Sud, mais rattaché administrativement au territoire australien des Îles de la mer de Corail ;

Middleton, ville de Nouvelle-Écosse ;

Middleton, une ville de l'Idaho ;
 Middleton, une ville du Massachusetts ;
 Middleton, une ville du New Hampshire ;
 Middleton, une ville de l’État de New York ;
 Middleton, une ville du Tennessee ;
 Middleton, une ville du Wisconsin ;
 Middleton Island, une île du golfe d'Alaska.

Middleton, un village et paroisse civile de Cumbria ;
 Middleton, un village dans l’Essex ;
 Middleton, un village du Grand Manchester ;
 Middleton, un village du Durham ;
 Middleton, un village du Lancashire ;
 Middleton, un district de Milton Keynes dans le Buckinghamshire ;
 Middleton, un civil parish dans le Norfolk ;
 Middleton, un civil parish du Northamptonshire ;
 Miuddleton, un civil parish dans le Northumberland ;
 Middleton, un village dans le Shropshire ;
 Middleton, un village du Suffolk ;
 Middleton, un village dans le Warwickshire ;
 Middleton, un hameau et civil parish du Yorkshire du Nord ;
 Middleton, un village et civil parish du Yorkshire du Nord ;
 Middleton, un village du Yorkshire de l’Ouest ;

Middleton: banlieue de Christchurch dans l' Île du Sud

Cinéma 
 Middleton, comédie romantique américaine sortie en 2013, avec Andy García.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme anglais